Donzé peut désigner :
 Christian Donzé (1961-2012), personnalité française du monde de la natation ;
 Joseph Donzé de Verteuil (1736-1818), homme d'Église français ;
 Pierre-Yves Donzé (1973-), historien suisse ;
 Willy Donzé (1916-1987), homme politique suisse.

Homophonie 
 Frédéric Donzet, joueur français de go.